Alexandrine Noblet (1810-1876), actrice française ;
 Axel Noblet (1980-), animateur radio ;
 Charles Noblet (1715-1769), claveciniste français ;
 Denis Toussaint Noblet (1850-1919), luthier français ;
 Emmanuel Noblet, (19..), acteur et metteur en scène français ;
 Jacques Noblet, (1785-1863), fut un homme politique français ;
 Jean Noblet, maître-cartier français ;
 Jean-Pierre Noblet (1762-1851), charpentier et architecte suisse ;
 Laurent Noblet, scénariste français de bande dessinée ;
 Lise Noblet (1801-1852), danseuse française ;
 Marie-Thérèse Noblet (1889-1930), missionnaire française en Papouasie ;
 
 Sophia Noblet (née en 1973), chorégraphe interprète de danse contemporaine française.

autres
 les clarinettes Noblet